Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2000 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Mahesh Bhupathi und Leander Paes. Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Paul Haarhuis und Sandon Stolle, welches die „Woodies“ in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr sechster gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994, 1995, 1996 und 1997) und ihr elfter und letzter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2000